Allot ist der Familienname folgender Personen:
 François Allot (* 1951), französischer Comiczeichner
 John Allot (bl. 1580–1591), englischer Händler, Lord Mayor von London, siehe Liste der Lord Mayors of London

Allot steht für:
 Allot (Unternehmen), israelisches Unternehmen

Siehe auch:
 Allott
 Allod